Фонта́н «Непту́н» — фонтан в итальянском городе Болонья, расположенный на одноимённой площади (Piazza del Nettuno) и называемый «al Żigànt» («гигант» на одном из итальянских диалектов).

Представляет собой пример маньеризма итальянской придворной элиты середины XVI века.

История 
Строительство фонтана было заказано папским вице-легатом  и папским легатом кардиналом Карло Борромео, чтобы символизировать недавнее избрание дяди Борромео папой Пием IV. С целью освобождения места для фонтана на площади был снесён ряд зданий.

Конструкция фонтана была разработана палермским архитектором , который начал работу в 1563 году и завершил её в 1565 году. Сам фонтан был построен в 1567 году. Помощником Томазо Лорети был скульптор Джованни да Болонья, который принимал участие в создании одноимённого фонтана во Флоренции.

Фонтан изначально работал от трубопровода, проложенного от источника под названием Ремонда (Fonte Remonda), находящегося на холме недалеко от местечка Сан-Микеле (San Michele). Незадолго до окончания строительства фонтана недалеко от него была построена система сбора воды , сконструированная также Томазо Лорети.

Хотя фонтан задумывался исключительно для украшения площади, вскоре он стал использоваться в практических целях — продавцы овощей с близлежащей площади Piazza Maggiore использовали его для мойки и чистки своих продуктов, а прачки стирали в нём вещи. Даже объявленное муниципалитетом наказание за такое использование фонтана не смогло его спасти от нецелевого использования болонцами. Ситуация усугубилась, когда фонтан стал незаконно использоваться как писсуар: из-за мочи, создававшей вокруг зловоние, в 1604 году он был огорожен высоким металлическим забором с воротами, что предотвратило эти непристойности. Защитная конструкция была снята городской администрацией только в 1888 году.

Описание 
Фонтан в основании имеет три ступени, бассейн выполнен из местного валуна и веронского мрамора. Величественная фигура Нептуна, являющаяся типичным выражением маньеристской театральности, имеет в высоту 420 см. Несколько копий Нептуна разошлись по всему миру.

На четырёх сторонах мраморного бассейна есть четыре надписи на латыни, сообщающие об истории строительства:
 Fori Ornamento;
 Aere Publico;
 Populi Commodo;
 MDLXIIII.

Память 
 Трезубец статуи Нептуна вдохновил  использовать его в качестве эмблемы для своего первого автомобиля — . Логотип был придуман в 1920 году одним из братьев — Марио Мазерати (1890—1981), идею подсказал друг их семьи — . До сих пор этот символ является логотипом автомобильной компании Maserati.
 Фонтан и его скульптура являются одними из самых знаковых символов города, их изображение можно найти на многих сувенирах, они используются в рекламе.

См. также 
 Маньеризм

Примечания

Ссылки 
 Fontana del Nettuno
 [www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g187801-d1906729-r483394436-Fontana_del_Nettuno-Bologna_Province_of_Bologna_Emilia_Romagna.html Fontana del Nettuno]
 Площадь Нептуна (Piazza Nettuno)
 Площадь и фонтан Нептуна в Болонье

Здания и сооружения Болоньи
Фонтаны Италии
Скульптуры по сюжетам греко-римской мифологии
Посейдон
Дельфины в искусстве 
Бронзовые скульптуры
Скульптуры XVI века